Нагать:

 Нагать — река в Смоленском районе в Смоленской области.
 Нагать — деревня в Смоленском районе Смоленской области.